White Raven est le titre de plusieurs œuvres :
 White Raven, opéra de Philip Glass (1998)
 The White Raven, film américain de Jakub Z. Rucinski (1998)
 The White Raven, roman britannique de  (2009)